Danijel Popović (glazbenik), hrv.-cg. glazbenik
Danijel Popović (nogometaš), hrv. nogometaš
Danijel Popović (dizajner), hrv. dizajner
Daniel Popović, hrv. košarkaš